Pachyneura är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Zetterstedt 1838. Pachyneura ingår i familjen tjockribbsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Tjockribbsmyggor
Pachyneura